Aureli, gens romana
 Andrea Aureli – attore (Cento giorni a Palermo)
 Aurelio Aureli – librettista del XVII secolo
 Emanuela Aureli (n. 1973), imitatrice e attrice italiana 
 Giuseppe Aureli (1858 – 1929) – pittore italiano, padre di Raniero
 Ludovico Aureli (1592 – 1637) – letterato e storico italiano
 Massimo Aureli – chitarrista classico
 Raniero Aureli(1885 — 1975)  – pittore, uno dei XXV della campagna romana